Bündnerisch bezieht sich auf:

 Kanton Graubünden, im Allgemeinen 
 Bündnerdeutsch, eine unspezifische Dialektgruppe des Deutschen
 Bündnerromanisch, das in der Schweiz gesprochene Rätoromanisch